O stegoceras (Stegoceras validum, do latim "chifre encoberto") foi uma espécie de dinossauro herbívoro e bípede que viveu no final do período Cretáceo. Media em torno de 2 metros de comprimento, 1 metro de altura e 40 quilogramas.

O stegoceras foi descoberto na América do Norte, tendo sido oficialmente nomeado em 1902.

Ver também 

 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Pachycephalosauridae
Marginocephalia
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1902